Dobkin peut faire référence à :

(Classement par ordre alphabétique)
 Alix Dobkin (1940-2021), auteure-compositrice-interprète folklorique américaine
 David Dobkin (1969-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain
 Eliyahu Dobkin (1898-1976), politicien israélien
 Jess Dobkin (1970-), artiste canadienne
 Lawrence Dobkin (1919-2002), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain
 Marjorie Housepian Dobkin (1922-2013), écrivaine arméno-américaine